Сен-Іле́р-де-Кур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Орлеана, 32 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 287 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 724,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ілер-де-Кур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-де-Кур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер